Коренков — русская фамилия. Имеет женский род Коренкова.

Известные носители 
 
 Коренков, Станислав Александрович (род. 1971) — контр-адмирал ВМС России, заместитель руководителя Департамента военной контрразведки ФСБ РФ.

См. также 
 Коренково — исчезнувшее село в Ленинском районе Республики Крым.